Soldevila ist der Familienname folgender Personsn:
 Carlos Soldevila (1892–1967), spanischer Schriftsteller
 Juan Soldevila y Romero (1843–1923), spanischer römisch-katholischer Erzbischof
 Laly Soldevila (1933–1979), spanische Schauspielerin